|-
| 130401 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130402 - ||  || 29 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130403 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130404 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130405 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130406 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130407 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130408 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130409 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130410 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130411 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130412 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130413 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130414 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130415 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130416 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130417 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130418 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130419 - || 2000 PP || 1 august 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130420 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130421 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130422 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130423 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130424 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130425 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130426 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130427 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130428 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130429 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130430 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130431 - ||  || 2 august 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130432 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130433 - ||  || 26 august 2000 ||  || , 
|-
| 130434 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130435 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130436 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130437 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130438 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130439 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130440 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130441 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130442 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130443 - ||  || 26 august 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 130444 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130445 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130446 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130447 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130448 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130449 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130450 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130451 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130452 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130453 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130454 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130455 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130456 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130457 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130458 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130459 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130460 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130461 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130462 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130463 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130464 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130465 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130466 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130467 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130468 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130469 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130470 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130471 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130472 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130473 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130474 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130475 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130476 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130477 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130478 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130479 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130480 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130481 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130482 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130483 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130484 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130485 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130486 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130487 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130488 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130489 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130490 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130491 - ||  || 29 august 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 130492 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130493 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130494 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130495 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130496 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130497 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130498 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130499 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130500 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-